Eustegasta är ett släkte av kackerlackor. Eustegasta ingår i familjen jättekackerlackor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Jättekackerlackor
Eustegasta